Martin Lindström kan syfta på bland andra:

* Martin Lindström (1893–1978), svensk kontraktsprost
 Martin Lindström (1894–1975), svensk landskapsmålare
 Martin Lindström (1900–1972), svensk ingenjör, lärare, yrkesskolerektor
 Martin Lindström (1904–2000), svensk teolog, rektor för Lundsberg och därefter biskop i Lunds stift
 Martin Lindström (född 1976), svensk skådespelare